Puchar Świata w Vancouver-Whistler odbył się w dniach 11-15 marca 2009. Rozegrane zostały po 3 konkurencje biathlonowe z podziałem na mężczyzn i kobiety.

Biegi indywidualne – 11.03

Mężczyźni 

Do biegu zostało zgłoszonych 91 zawodników. Na starcie wycofał się  Christoph Stephan. Nikt nie wycofał się podczas wyścigu.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 80 zawodniczek. Przed startem wycofały się  Marie-Laure Brunet i  Dorothea Wierter. W czasie wyścigu wycofały się  Sarah Murphy oraz  Song Chaoqing.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sprint – 13.03

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 92 zawodników. Wszyscy ukończyli bieg.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 82 zawodniczki. Przed startem wycofały się  Song Chaoqing,  Ołena Pidhruszna oraz  Andrijana Stipančić.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sztafety – 14.03, 15.03

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 16 reprezentacji. Nikt się nie wycofał.

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 14 reprezentacji. Nikt się nie wycofał.

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Puchar Świata w biathlonie 2008/2009
Sport w Vancouver
2009 w Kanadzie